Sophie de Wittelsbach, princesse de Bavière, duchesse en Bavière et, par son mariage, en 1993, princesse héréditaire de Liechtenstein, est née à Munich, le .

Biographie

Famille 
Fille du prince Max Emmanuel von Wittelsbach, duc en Bavière, et de la comtesse Elisabeth Christine Douglas, Sophie Elisabeth est l'aînée d'une fratrie de cinq filles. Elle est baptisée à Bad Kreuth, le  et reçoit pour marraines : Anne Gabrielle de Wrede (née en 1940), future épouse de l'archiduc Rodolphe d'Autriche et, sa tante maternelle, Rosita comtesse Douglas (née en 1943), future duchesse de Marlborough.

Par son père, Sophie de Wittelsbach est une arrière petite-fille du Kronprinz Rupprecht de Bavière (1869-1955), tandis que par sa mère, elle est une arrière arrière petite-fille du prince Philipp zu Eulenburg (1847-1921), homme politique et diplomate allemand.

Mariage et descendance 
Sophie de Bavière épouse en la Cathédrale Saint-Florin de Vaduz le  l'héritier du trône de Liechtenstein, le prince Alois de Liechtenstein, né à Zurich, le , fils du prince souverain Hans-Adam II (né en 1945) et de Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (1940-2021).
 
De cette union naissent quatre enfants, portant la qualification d'altesse sérénissime :

 le prince Joseph Wenzel de Liechtenstein (né à Londres le ) ;
 la princesse Marie Caroline de Liechtenstein (née à Grabs le ) ;
 le prince Georges de Liechtenstein (né à Grabs le ) ;
 le prince Nicolas de Liechtenstein (né à Grabs le ).

Activités 
La princesse Sophie succède à sa belle-mère en qualité de présidente de la Croix-Rouge du Liechtenstein en 2015.

Sophie Elisabeth est également l'héritière en troisième place des droits des Stuart au trône d'Angleterre et d'Écosse. Le jour où son fils le prince Joseph Wenzel de Liechtenstein sera intronisé souverain du Liechtenstein, ce sera la première fois depuis la mort du Duc de Modene (Modena-Reggio) Francois V  qu'un héritier jacobite au trône d'Angleterre sera en même temps le chef d'un autre État.

Honneurs 
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Bavière) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Bavière) ;
  Grande étoile de l'ordre du Mérite (Liechtenstein).

Titres 
  - 1973 : Son Altesse Royale la princesse Sophie de Bavière (naissance) ;
 1973 -  : Son Altesse Royale la princesse Sophie de Bavière, duchesse en Bavière ;
 depuis le  : Son Altesse Royale la princesse Sophie de Bavière, duchesse en Bavière, princesse héréditaire de Liechtenstein, comtesse de Rietberg (mariage).

Ascendance de Sophie de Wittelsbach

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Rupprecht de Bavière
 Marie Gabrielle en Bavière
 Albert de Bavière
 Max Emmanuel en Bavière
 Alois de Liechtenstein
 Famille princière liechtensteinoise
 Tersmeden

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Étudiant de l'université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Naissance en octobre 1967
Naissance à Munich
Duchesse en Bavière
Princesse de Liechtenstein du XXe siècle
Princesse de Liechtenstein du XXIe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle
Princesse de Bavière du XXIe siècle
Maison de Wittelsbach